Детков — фамилия. Известные носители:
 Детков, Сергей Юрьевич (род. 1979) — российский ориентировщик, МСМК. Обладатель золотых медалей чемпионатов мира среди военнослужащих, призёр Всемирных игр, призёр первенства мира среди юниоров.
 Детков, Станислав Валерьевич (род. 1980) — российский сноубордист.
 Детков, Юрий Леонидович (род. 1938) — русский писатель и педагог.